Giresun, törökországi tartomány
 Giresun, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Giresun, az azonos nevű török tartomány székhelye